Виталий Владимирович Лункин (; род. 7 мая 1971, Москва, СССР) — профессиональный игрок в покер, чемпион мира по рэндзю по e-mail 2002.

Всю свою сознательную жизнь увлекался интеллектуальными играми. В онлайн-покере Виталий известен под никнеймом Vitaly Lunkin. На турнирах представлял сайт Full Tilt Poker.

Чемпион турнира Russian Poker Tour Moscow.

Победитель турнира суперхайроллеров EPT10 Барселона, прошедшего в августе-сентябре 2013 года в Испании, со взносом € 50 000. Призовой фонд турнира составил € 2 448 765, с выплатой € 771 300 за 1 место.

World Series of Poker Bracelets

Примечания

Ссылки 
 Видеоинтервью: «Олеся Соловик в гостях у Виталия Лункина»
 Аудиоинтервью с Виталием Лункиным
 Большое интервью с Виталием Лункиным (2008 г.)
 Видео побед Виталия Лункина на WSOP
 Видеоинтервью с Виталием Лункиным у него дома
 Видеоинтервью с Виталием Лункиным
 Достижения, факты и биография Виталия Лункина
 Про Виталия Лункина на vsepropoker.ru
 Турнирные результаты Виталия Лункина

Википедия:Биографии современников
Обладатели браслетов Мировой серии покера
Персоналии по алфавиту
Профессиональные игроки в покер
Родившиеся в 1972 году
Родившиеся в Москве
Рэндзисты России